Up All Night – album Razorlight
 Up All Night – album One Direction

 Do białego rana (tyt. oryg. Up All Night) – serial telewizyjny